BTE steht für:
 Bahntouristikexpress, ein Verkehrsunternehmen aus Nürnberg
 Barmer Theologische Erklärung, ein kirchengeschichtliches Dokument aus dem Jahr 1934
 Between the ears, ein Denk- bzw. Verständnisproblem beim Computersupport (siehe auch Between Monitor and Chair)
 Better Than Ezra, Band aus New Orleans
 Bremen-Thedinghauser Eisenbahn
 Brölthaler Eisenbahn-Actien-Gesellschaft
 Building Technologies & Engineering.
 Bund der technischen Eichbeamten, Angestellten und Arbeiter; siehe Gewerkschaft Mess- und Eichwesen
 Bund treuer Eidgenossen nationalsozialistischer Weltanschauung
 BTE Handelsverband Textil Schuhe Lederwaren (ehemals Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels)
 Flugplatz Sherbro (IATA-Code)

bte steht für:
 Gamo-Ningi (ISO-639-3-Code), nahezu ausgestorbener Dialektcluster innerhalb der Kainji-Sprachen in Nigeria

BTE